P.A.Duvign. kan som auktorsförkortning betyda:

 Paule Auguste Duvigneaud
 Paul Auguste Duvigneaud

Robotskapade auktorsförkortningar